ЦАО — сокращение, возможные значения:
 Центральный административный округ (значения)
 Центральная аэрологическая обсерватория